Total Pop! The First 40 Hits — збірка англійської групи Erasure, яка бла випущена 23 лютого 2009 року.

Композиції 
 Who Needs Love Like That - 3:07
 Heavenly Action - 3:21
 Oh L'amour - 3:08
 Sometimes - 3:40
 It Doesn't Have to Be - 3:47
 Victim of Love - 3:38
 The Circus - 4:07
 Ship of Fools - 4:04
 Chains of Love - 3:44
 A Little Respect - 3:32
 Stop! - 2:55
 Drama! - 4:06
 You Surround Me - 3:59
 Blue Savannah - 4:20
 Star - 3:39
 Chorus - 4:30
 Love to Hate You - 3:57
 Am I Right? - 4:18
 Breath of Life - 3:56
 Take a Chance on Me - 3:46
 Who Needs Love Like That - 3:02
 Always - 4:02
 Run to the Sun - 4:11
 I Love Saturday - 4:01
 Stay with Me - 4:43
 Fingers & Thumbs (Cold Summer's Day) - 4:23
 Rock Me Gently - 4:08
 In My Arms - 3:28
 Don't Say Your Love Is Killing Me - 4:18
 Rain - 4:09
 Freedom - 2:55
 Moon & the Sky - 4:16
 Solsbury Hill - 4:18
 Make Me Smile (Come Up and See Me) - 3:29
 Breathe - 3:08
 Don't Say You Love Me - 3:46
 Here I Go Impossible Again - 3:30
 I Could Fall in Love with You - 4:03
 Sunday Girl - 3:15
 Storm in a Teacup - 3:28
 Always - 3:59

Учасники запису 
 Вінс Кларк - вокал
 Енді Бел - синтезатор, басс

Джерела 
 Total Pop! The First 40 Hits  allmusic
 Total Pop! The First 40 Hits  last.fm

Альбоми Erasure
Лютий 2009